Once Sent from the Golden Hall is het debuutalbum van Amon Amarth, uitgebracht in 1998 door Metal Blade.

Track listing
Ride For Vengeance - 4:30
The Dragons' Flight across the Waves - 4:35
Without Fear - 4:42
Victorious March - 7:58
Friends of the Suncross - 4:43
Abandoned - 6:02
Amon Amarth - 8:08
Once Sent from the Golden Hall - 4:11

Muziekalbum uit 1998
Muziekalbum van Amon Amarth